Il volo del calabrone – composizione di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov
 Il volo del calabrone – romanzo di Ken Follett